Bắc Kạn (provincie) - een provincie in Vietnam
Bắc Kạn (thị xã) - een stad in Vietnam